Ходжибаев — фамилия; имеет женскую форму Ходжибаева.
 Ходжибаев, Абдурахим Ходжибаевич (1900—1938) — советский партийный и государственный деятель, председатель СНК Таджикской ССР.
 Ходжибаева, Бароат Абдурахимовна (род. 1928) — советский, таджикский филолог, профессор кафедры методики преподавания русского языка Худжандского государственного университета.